Chris Kelly (1887–1960) – angielski piłkarz
 Chris Kelly (1890–1929) – amerykański muzyk, trębacz jazzowy
 Chris Kelly (ur. 1948) – angielski piłkarz
 Mac Daddy, wł. Chris Kelly (1978–2013) – amerykański raper, połowa duetu Kris Kross
 Chris Kelly (ur. 1980) – kanadyjski hokeista
 Chris Kelly (ur. 1982) – kanadyjski kompozytor
 Chris Kelly (ur. 1983) – amerykański scenarzysta i reżyser